Балуховский — фамилия; имеет женскую форму Балуховская.
 Балуховский, Александр Николаевич (1932—2012) — российский учёный — литолог и палеогеограф, лауреат Государственной премии Российской Федерации.
 Балуховский, Николай Филиппович (1899—1977) — советский геолог-нефтяник, лауреат Ленинской премии.